En bogbørs eller et offentligt bogskab er et skab eller andet møbel hvor man frit kan tage eller aflevere bøger uden de formaliteter som bruges på almindelige biblioteker. Udendørs bogbørser er normalt robuste, vejrbestandige skabe som er tilgængelige døgnet rundt. Bogbørser kan også være placeret i offentligt tilgængelige bygninger, og de kan så for eksempel være en simpel bogreol og kun være tilgængelige i bestemte tidsrum.

Brugernes accept af bogbørser, motivation og profiler blev undersøgt af studerende på Bonns Universitet i 2008. De fandt at systemet for en del brugere havde udviklet sig til et notabelt alternativ til almindelige boghandlere.

I Danmark findes der bogbørser i Gladsaxe, Islands Brygge og Gentofte.

Se også 
 BookCrossing – fænomen hvor enkelte bøger efterlades på et offentligt sted

Referencer 

Bogvæsen
Frit genbrug